Перемётная:
 Перемётная — река в Западно-Казахстанской области.
 Перемётная — железнодорожная станция в селё Перемётное Западно-Казахстанской области.